Droga magistralna A14 – droga magistralna na Litwie długości 95,60 km
 Droga magistralna A14 – łotewska droga magistralna o długości 15,6 km